Unterholz steht für:
 Unterholz, Bewuchs von Wäldern unterhalb der Baumkronen

Unterholz ist der Name folgender Orte

– in Deutschland:
 Unterholz (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Romaney von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Unterholz (Bernried am Starnberger See), Ortsteil der Gemeinde Bernried am Starnberger See, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Unterholz (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

– in Österreich:
 Unterholz (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Unterholz (Gemeinde Lavamünd), Ortschaft von Lavamünd im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Unterholz (Gemeinde Liebenfels), Ortschaftsbestandteil von Gradenegg (im 19. Jahrhundert von Freundsam), heute Gemeinde Liebenfels, Kärnten
 Unterholz (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Unterholz (Gemeinde Neustadtl), Ort in  Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Unterholz (Gemeinde Oftering), Ortschaft von Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Unterholz (Gemeinde Sankt Paul), Ortschaft von Sankt Paul im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Unterholz (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

– in Tschechien:
 Chrustenice, Gemeinde im Okres Beroun, Tschechien

Siehe auch:

 Unterholzen